Антисимметри́чность (антисимметри́я) может означать:
 в математической логике: Антисимметричное отношение
 в линейной алгебре: то же, что и кососимметричность
 в лингвистике: Антисимметрия синтаксиса

См. также 
 Симметричность